Peer to peer
person-to-person
point-to-point
fenilaceton